Дхоби:

 Дхоби — индийская каста, относящаяся к неприкасаемым, которая специализируется на стирке белья.
 Дхоби Гаут — небольшой район в Сингапуре.
 Дхоби Гаут — станция метро в Сингапуре.